Dave Bachinsky é um skatista profissional de Lowell, MA, USA.

Ele é a única pessoa que conseguiu pular a escada "El Toro" (mais conhecida como El Toro 20) de flip, no dia 4 de fevereiro de 2006, pelas 2 da tarde.

Sua manobra assinatura é o nollie front foot flip.

Skatistas dos Estados Unidos